Grabbach und Gräbbach sind Gewässername:

 Grabbach (Kümmichgraben), linker Zufluss des Kümmichgrabens (zum Landgraben,  zur Donau gegenüber Offingen) bei Asselfingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Grabbach (Söllheimerbach), linker Zufluss des Söllheimerbachs (zum Alterbach) bei Unteresch, Gemeinde Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

 Gräbbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Eulenbachs (zur Swist) bis nach Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Grabenbach